VIIII steht für:
 als römische Ziffer die Zahl neun
 Legio VIIII Hispana
 Cohors VIIII Batavorum

Siehe auch:
 Neun (Begriffsklärung)
 V4